West Hall steht für:
 West Hall (Cumbria), Ort in Cumbria, England 

im NRHP gelistete Objekte:

 West Hall (Bowling Green, Kentucky), NRHP-ID 79001043
 West Hall (Portland, Oregon), NRHP-ID 77001114